Аменхоте́п II — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1428—1397 годах до н. э., из XVIII династии.

Биография

Начало правления 
Аменхотеп II — сын и наследник фараона Тутмоса III и его жены Меритра Хатшепсут.

Аменхотепа II окружали 323 жены — это были дочери Палестинских князей и 270 певиц и танцовщиц. Наиболее известна из его многочисленных жен — царица Тиаа, их сын Тутмос IV — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1397—1388 годах до н. э., из XVIII династии.

Сын Аменхотепа II и царицы Тиаа, Аменхотеп был также женат на Меритре Хатшепсут — дочери царицы Хатшепсут. Этот брак особенно укреплял царскую власть и авторитет Аменхотепа, который благодаря этому мог опереться на самые разнообразные слои аристократии и жречества, а также на бывших сторонников царицы Хатшепсут, временно оттесненных при Тутмосе III. Чтобы ещё больше укрепить своё положение, Аменхотеп приблизил к себе соратников своего отца.

Поход 2-го года 
Подобно своему отцу, Аменхотеп был крупным завоевателем. На 2-м году своего правления Аменхотеп совершил поход в Сирию, о котором мы знаем из надписей двух стел, поставленных в Амада и Элефантине, которые помечены 3-им годом царствования Аменхотепа. На этих стелах упоминается «возвращение фараона из Верхнего Речену (Сирии), поразившего всех своих врагов и расширившего границы Египта во время своего первого победоносного похода». Дальше в этих одинаковых надписях говорится, что фараон своей собственной секирой убил семерых князей в стране Тихси (севернее Дамаска). Трупы этих князей были повешены вниз головой на корме царской ладьи и доставлены в Египет. Шесть из них были повешены перед стеной города Фивы, а седьмой в назидание нубийцам доставлен в Нубию и повешен на стене города Напата.

Через 9 месяцев после возвращения из азиатского похода, Аменхотеп посетил Нубию, где недалеко от Напаты, в стране Карой была установлена прочная южная граница Египта, и установлена памятная стела. Из Нубии египетское войско забрало столько чёрного дерева, что для его доставки потребовалось 1000 человек. Сотни людей понадобились в этот раз и для доставки слоновой кости.

Поход 7-го года 
На 7-м году правления Аменхотеп совершил следующий поход в Палестину и Сирию. Действия этого похода описаны в Мемфисской и Карнакской стелах. Но по непонятной причине этот поход, также как и поход 2-го года правления, назван «первым победоносным походом». Возможно, что поход 2-го года был лишь небольшой карательной экспедицией, и впоследствии Аменхотеп, видимо, не посчитал нужным упоминать о нём, как о своём первом походе. Весной 7-го года Аменхотеп двинул свои войска в Переднюю Азию. В начале мая Аменхотеп захватил и разрушил Шамши-Адуму, город, возможно, находившийся в горах Галилеи, на севере Палестины. Тут было захвачено 35 пленных и 22 быка. Затем Аменхотеп во главе авангарда переправился через Оронт, но на другом берегу подвергся нападению со стороны сирийцев. В прошедшем сражении египтяне одержали полную победу. Личную добычу фараона составили 2 князя, 6 знатных сирийцев, их колесницы и лошади.

Через 14 дней после переправы через Оронт египетская армия достигла Нии. Население города вместе со своим князем приветствовали фараона, выйдя на городские стены. По-видимому, Нии сохранила верность фараону и поэтому не подверглась разграблению. Находясь в Нии, Аменхотеп узнал о восстании против египтян в Угарите (г. Акути). Как сказано в донесении, «некоторые сирийцы, находившиеся в Угарите, составили заговор и решили изгнать египетские войска». Видимо, восстание охватило не только Угарит, но и соседние области и города Северной Сирии. Аменхотеп предпринял молниеносную карательную экспедицию, захватил Угарит и наголову разбил заговорщиков. Вся страна Угарит и даже страна Чахара (к югу от устья Оронта) подчинилась фараону, став его собственностью. Затем Аменхотеп захватил поселение Минджату. Из последующего текста Мемфисской стелы видно, что подавление Аменхотепом восстания в Угарите оказало сильное влияние на правителей северо-сирийских городов и областей. После того, как фараон расположился лагерем поблизости от Чараха, и его войска опустошили и разграбили этот район, правитель Гизры (расположена, очевидно, на правом берегу Оронта, точное местонахождение не установлено) пришёл на поклон к Аменхотепу, и доставил ему в качестве дани своих детей и своё имущество. Равным образом предложил мир Аменхотепу и правитель страны Инки (область, находящаяся, видимо, восточнее реки Оронт, к северу от Кадеша).

После чего египетское войско двинулось на Кадеш. Мит-рахине, князь Кадеша не посмел сопротивляться грозному фараону и вместе со своими подданными принёс ему клятву верности. Затем Аменхотеп, как гласит мемфисская надпись, один, а, вероятно со своей отборной личной гвардией, направился к Хашабу (город, расположенный у истоков реки Наса-эль-хасбани, около 30 км южнее Сидона, современная Хасбейя). Оттуда Аменхотеп привел 16 знатных сирийцев, а 20 отрубленных рук висело на лбу его коня, и 60 быков он гнал перед собой. Предложил мир фараону и этот город. Общее количество пленных, захваченных в ходе этого похода, составило 2255 человек, также было захвачено 820 лошадей и 730 колесниц, более 726 кг золота и более 45 тонн меди. В стране Нахарины (Митанни) была установлена памятная стела.

Имя

Поход 9-го года 

Осенью 9-го года правления Аменхотеп предпринял ещё один поход в Переднюю Азию. Поход этот был направлен против страны Речену и, в частности, против города Ипек (10 км к западу от Бейт-Шеана). Судя по тому, что в надписи не упоминается ни одного боевого столкновения, и даже ни одной стычки, город сдался на милость победителя, и обратился к фараону с просьбой даровать ему мир. После этого египетское войско одержало победу над коалицией врагов в сражении около города Ихема (15 км к западу от Ипека, прямо к югу от Таанаха). Полностью разгромив в этом районе неприятельские войска, Аменхотеп опустошил район поселений Мапасин и Хатицана (расположены к западу от Сохо, очевидно, около совр. Шувейко, к северу от Нублуса). В результате этой крупной победы, Ихем был занят египетскими войсками, а правители его, их дети, жены и близкие были взяты в качестве пленников. Одновременно с этим, египтяне взяли здесь большую добычу в виде бесчисленного имущества, скота и лошадей.

Следующая большая победа была одержана около городов Итурин (возможно, Итуреа) и Мигдол-Иун, находившихся в области позднейшей Самарии. Видимо, египтянам тут противостояло довольно значительное войско, так как одних правителей было захвачено 34. В день празднования 10-летия своего восшествия на престол, на 155 день похода, Аменхотеп захватил город Анахарат (совр. Эн-Наур), который упоминался ещё в списке городов, покоренных Тутмосом III. После чего фараон сместил правителя Геба-Сумне (город в Палестине, возможно, совр. Шейх-Атрек, юго-вост. Хайфы) по имени Гаргур и заменил его другим, верным ему. Правители Нахарины (Митанни), Хатти (Хеттское царство) и Синеара (область в районе Ниневии) поспешили принести дань.

Согласно мемфисской стеле, за время этого похода Аменхотеп взял в плен и вывел в Египет 101 218 человек, но, видимо, цифры в этой надписи сильно преувеличены. Этот поход описан, помимо мемфисской стелы, ещё и надписью, происходящей из Карнака, и здесь числовые показатели не имеют ничего общего с почти астрономическими цифрами, зафиксированными на стеле из Мемфиса. Нужно учитывать и тот факт, что в 9-й год своего царствования Аменхотеп не доходил до области Нухашше, и поэтому указание мемфисской стелы на пленение в это время египетской армией 15 070 жителей Нухашше не может отражать реальные события. К тому же, одно слагаемое, а именно 30 652, написано очень странно, частично. В довершение к сказанному, нужно указать на то, что цифры на этой стеле были повреждены и в древности же восстановлены.

Хотя свои победы и своё «мировое» владычество воинственный фараон, в конечном счёте, приписывает божественному содействию Амона, однако, ревностным храмовым строителем он не был. Его постройки не могут идти ни в какое сравнение с сооружениями его отца Тутмоса III и, тем более, с сооружениями его внука Аменхотепа III. Он достроил храмы, начатые его отцом в Амада и Элефантине. В Фивах фараон построил свой ныне погибший заупокойный храм на западной стороне реки возле святилища своего отца и поправил в Карнакском храме долгое время остававшийся без крыши зал, где находились обелиски Хатшепсут. Он также возводил строения в Мемфисе и Гелиополе, для чего возобновил работы в каменоломнях, расположенных по соседству в Турре. Все эти постройки погибли.

Аменхотеп по физической силе превосходил даже своего отца. Никто не мог натянуть его лука, ни среди египетских воинов, ни среди иноземцев. Сам же Аменхотеп из своего лука мог пробить медную мишень толщиной в 3 пальца так, что стрела проходила через мишень вся и падала на землю. По-видимому, как раз это предание послужило основой легенды Геродота, что персидский царь Камбис II не в силах натянуть лук царя Эфиопии. Также Аменхотеп утверждал, что стоил один двух сотен гребцов. Те, пройдя «полпотока» («поток» — мера длины, равная, возможно, 2 км), выдыхались и переставали грести, а он, гребя веслом длиной в 20 локтей (более 10 м) прошёл 3 «потока» и к всеобщему удивлению привёл судно к причалу.

Манефон утверждает, что Аменхотеп правил 25 лет и 10 месяцев, что подтверждается памятниками. В Фивах был найден кувшин для вина, помеченный 26-м годом правления Аменхотепа. Гробница в Долине царей (KV35). Заупокойный храм царя не сохранился.

Через 9 месяцев после азиатского похода фараона в Нубии были установлены 2 плиты — в Амаде и на острове Элефантина. Надписи на них свидетельствуют о совершённой Аменхотепом II достройке храмов, начатых при Тутмосе III. В Фивах Аменхотеп II создал близ храма его отца собственный заупокойный храм, не дошедший до нашего времени. В гипостильном зале Карнакского храма он восстановил колонны, снятые при Хатшепсут для установки её обелисков.

При нём также велось строительство в Мемфисе и Гелиополе. С этой целью были реставрированы камнеломни, в которых велась добыча турского известняка. В 30-ю годовщину назначения его наследником престола Аменхотеп II выставил обелиск в Элефантине.

Стрелок из лука 

Аменхотеп II слыл умелым стрелком из лука; его личный лук, о котором бытовало утверждение, будто его мог натянуть только фараон, был похоронен со своим владельцем в гробнице KV35 в Долине царей. Именно на основании этого рассказа возникла пересказанная Геродотом история о том, что Камбиз II не сумел натянуть лук царя Эфиопии (то есть Нубии).

Посмертная судьба 
Гробница Аменхотепа KV35 была открыта директором Египетской службы древностей Виктором Лоре в 1898; мумия и гробница сохранились хорошо. В гробнице был тайник, где были найдены также мумии некоторых фараонов 18 — 20-й династий Тутмоса IV, Аменхотепа III, Сети II, Рамсеса IV, перенесенные жрецами из своих ограбленных в древности захоронений (то есть из мест, ставших известным грабителям) и укрытые от грабителей могил в гробнице Аменхотепа при Сиамоне.

Лоре принял решение не трогать сохранившуюся гробницу, оставить «как есть». Её запечатали и приставили круглосуточную охрану. Но всё тщетно: через два года её ограбили, уже в 1901 году. Тело фараона Аменхотепа II было сильно повреждено грабителями, искавшими сокровища, находившиеся между многими слоями ткани, которой была обмотана мумия. Таким образом, драгоценные предметы из захоронения навсегда были потеряны для науки.

Родословие Аменхотепа II

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Peter der Manuelian. Studies in the Reign of Amenophis II, Hildesheimer Ägyptologische Beiträge(HÄB) Verlag: 1987

Фараоны по алфавиту
Фараоны XVIII династии
Правители Африки XV века до н. э.
Правители Африки XIV века до н. э.
Тутмос III